Андрей Дмитриевич Чириков  (1849—1912) — русский фармаколог.

Биография 
Родился в семье учителя. В 1859 году поступил в Первую Харьковскую гимназию, но из-за продолжительной болезни отца не смог продолжать обучение и в 1864 году поступил в аптеку А. М. Егорьева в Харькове в качестве фармацевта.

В 1869 году сдал экзамен на звание аптекарского помощника, а в 1871 году, после окончания курсов при Харьковском университете — на звание провизора. В 1871 году составил учебник, который был издан на средства университета. В 1872 году он переехал в Славянск, вблизи которого открыл завод для приготовления продуктов сухой перегонки животных отбросов.  С 1875 года состоял лаборантом при лаборатории Бахмутского солеварного и садового завода.

В конце 1877 года вернулся в Харьков и занял должность лаборанта при химической лаборатории университета. В 1878—1879 годах слушал лекции в университете и в 1880 году получил степень провизора. В 1882 году А. Д. Чириков получил должность приват-доцента фармации и фармакогнозии харьковского университета. В 1883 году за диссертацию «Исследование химического состава и физических свойств угля и антрацитов Донецкого бассейна» был удостоен степени магистра фармации.

С января 1885 года в течение трёх лет исполнял должность профессора по кафедре фармации и фармакогнозии и заведывал фармацевтической лабораторией в университете. С 1888 года был экстраординарным профессором кафедры фармации и фармакогнозии; с 1901 года — исполняющим обязанности ординарного профессора.

Деятельность Чирикова не ограничивалась чтением лекций в Харьковском университете — он такжепреподавал курс фармакогнозии и фармации в ветеринарном институте, при Харьковском медицинском обществе, а также при обществе «Красного Креста». Как уполномоченный Медицинского общества А. Д. Чириков вместе с профессором В. Я. Данилевским ходатайствовал перед министром народного просвещения об открытии в Харькове Женского медицинского института, с основанием которого в 1910 году, он был избран профессором кафедры фармации и фармакогнозии, а также заместителем директора института.

Читая теоретический и практический курсы фармации и фармакогнозии, Чириков, в основном, использовал собственными сочинения.

Труды 
 Фармакогнозия, составленная Андреем Чириковым и рассмотренная Я. Ганнотом, доцентом Харьковского университета. — Харьков: Унив. тип., 1871
 Донецкие каменноугольный и соляной бассейны на Одесской сельскохозяйственной и промышленной выставке 1884 г.: Экспонент Харьк. отд-ния Рус. техн. о-ва / [Андрей Чириков]; Одес. выст. 1884 г. — Харьков: тип. К. Счасни, 1884
 Курс фармакогнозии / [Соч.] магистра фармации Андрея Чирикова, прив.-доц. Харьк. ун-та. Вып. 1-[3] 1885
 Руководство к качественному химическому анализу. — Харьков: тип. А. Дарре, 1886
 Пособие при практических занятиях по общей фармации. — Харьков: тип. А. Дарре, 1887
 О влиянии температуры на предел чувствительности иод-крахмальной реакции. — [Санкт-Петербург]: тип. Винеке, [1891]
 Записки по фармации для студентов-медиков, ветеринаров и фармацевтов по лекциям проф. А.Д. Чирикова. — Харьков: изд. студентов медиков М. Еремеева, А. Карасева и М. Ликстанова, [1908]
 Конспект фармакогнозии по лекциям и под редакцией профессора Харьковского университета, магистра фармации Андрея Димитриевича Чирикова — Харьков: Л. Лысенков, 1913

Источники 
 
 Биографический словарь бывших питомцев Первой Харьковской гимназии за истекшее столетие с 1805 по 1905 год / Сост. Н.А. Чеканов. — Харьков: «Русская типо-лит.», 1905. — 441 с.

Фармакологи Российской империи
Преподаватели Харьковского университета
Преподаватели Харьковского женского медицинского института